L'Alghero bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino tenue
odore: profumo delicato e gradevole
sapore: sapido e aromatico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Sassari  (1996/97)  2394,07

Voci correlate 
Vino Alghero

Bianco